Gorenc ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Gorenc (* 1957), US-amerikanischer General
 Jon Gorenc Stankovič (* 1996), slowenischer Fußballspieler
 Pavel Gorenc (* 1991), slowenischer Straßenradrennfahrer